Дельта Юкона () — национальный резерват дикой природы на территории штата Аляска, США.

Резерват был образован 2 декабря 1980 года на месте впадения рек Кускокуим и Юкон в Берингово море, прибрежной акватории и ближайших островов, крупнейшие из них — Нельсон и Нунивак. Контролирует территорию Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Площадь Дельты Юкона — 77,5 тыс. км², что лишь на около 500 км² меньше крупнейшего национального резервата страны — Национального Арктического заповедника, расположенного на северо-востоке штата. Штаб расположен в Бетеле.

Большинство территории резервата — заболоченная тундра, со множеством небольших озёр и рек. Прибрежная полоса затапливается солёными водами приливов. Тем не менее животный мир достаточно богат. В водах встречаются моржи, тюлени, морские свиньи, киты. Также в резервате одна из крупнейших в мире концентрация гнездовий птиц. Ежегодно для размножения сюда прилетают более миллиона уток и около полумиллиона гусей и казарок. Обитают в Дельте Юкона и другие виды птиц: гагары, журавли, поганки и даже лебеди. Кроме того, наблюдается и миграция карибу.

В резервате более 30 населённых пунктов, где проживают эскимосы-юпики. Несмотря на охраняемость территории, им разрешено вести натуральное хозяйство и охотиться традиционными средствами.

Примечания

Ссылки 
 

Национальные резерваты дикой природы в штате Аляска
Охраняемые природные территории, появившиеся в 1980 году